Фёдор Иванович Кишенский (1744 — ?) — российский государственный и военный деятель.

Биография 
На военной службе с 1758 года, в 1771 году — секунд-майор.

В 1786—1791 полковник Смоленского драгунского полка, с 1790 г. — бригадир, с 1793 г. — генерал-майор. В 1788—1790 годах участвовал в русско-турецкой войне.

Награждён орденами Св. Георгия 4 класса (26.XI.1788), св. Владимира 4 степени (1788), св. Владимира 2 степени (1794).
 
В 1789—1796 правитель Харьковского наместничества. Занимался благоустройством, при нем в Харькове начались театральные представления, освещение улиц, произведено административное деление города на три части.

С 17 декабря 1796 в отставке.

Сын — Кишенский Николай Фёдорович (09(20).6.1775 — 15(27).5.1831), генерал-майор (1800), с 1822 пензенский губернский предводитель дворянства.

Источники 
 Исторические автографы выдающихся деятелей, хранящиеся в фондах Государственного архива Харьковской области. — Харьковский частный музей городской усадьбы, 2005. — 270 с.
 Губернский служебник, или Список генерал-губернаторам, правителям, поручикам правителя, председателям уголовной и гражданской палат и дворянским предводителям в 47 наместничествах (губерний) : (1777—1796 г.) / сост. кн. Н.Туркестановым. — СПб. : тип. В. В. Нусвальта, 1869. — [8], 143 с.

Ссылки 

Генерал-майоры (Российская империя)
Харьковские губернаторы